Санди — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Санди Джек Акпан (род. 1940) — нигерийский художник, известен сделанными из цемента ярко окрашенными статуями.
 Санди, Ибрахим — ганский футболист.

Топонимы 
 Санди — тауншип в округе Сент-Луис, Миннесота, США.
 Санди — город в округе Солт-Лейк, штата Юта, США. 
 Санди-Граунд — главный порт Ангильи. 
 Санди-Лейк — озеро в провинции Онтарио в Канаде. 
 Санди-Ноллс — посёлок округа Селуин в регионе Кентербери (Новая Зеландия). 
 Санди-Пойнт — резерват дикой природы США на территории Американских Виргинских островов.
 Санди-Спрингс — город в округе Фултон, штат Джорджия, США.
 
 Санди — деревня в волости Рыуге уезда Вырумаа, Эстония.
 Санди-Яха — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО.

См. также 
 Сэнди
 Сандей